En  :
 Słomków, un village de la voïvodie de Łódź,
 Słomków, un village de la voïvodie de Mazovie.